Атаманка — топоним:

 Атаманка — хутор, Тихорецкий район Краснодарского края.
 Атаманка — прежнее название посёлка Атамановка, Забайкальский край.
 Атаманка — река в Новосибирской области
 Атаманка — река возле Старого Оскола, в районе Атанского поля и Атаманского леса
 Атаманка — река, впадающая в Тилигульский лиман (Николаевская область)

Другое 
 Атаманка — жена (дочь) начальника казачьих войск

См. также 
 Атаман (значения)
 Атамановка
 Атаманово
 Атамановский
 Атаманская
 Атаманское